Michael White o Mike White possono riferirsi a:

Cinema e televisione
Mike White – attore, sceneggiatore, regista e produttore statunitense
Michael White – produttore teatrale e cinematografico britannico
Michael Jai White – attore e artista marziale statunitense

Musica
Michael White – clarinettista statunitense
Michael White – cantante country statunitense
Michael White – violinista statunitense

Sport
Mike White – giocatore e allenatore statunitense di football americano
Michael White – giocatore di snooker gallese
Michael White – bobbista giamaicano
Michael White – rugbista a 15 irlandese

Politica
Michael D. White – politico statunitense
Michael R. White – politico statunitense

Altri
 Michael White – psicoterapeuta australiano
Michael White – giornalista britannico 
 Michael White – scrittore britannico